Црничани се могу односити на:

 Црничани (Могила), насеље у општини Могила, Северна Македонија
 Црничани (Дојран), насеље у општини Дојран, Северна Македонија